Aliates I, rei de Lídia (c. 740 aC)
 Aliates II, rei de Lídia (619-560 aC)